Репники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Репники — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Репники — деревня в Ковровском районе Владимирской области.